«Swervin» — песня американского рэпера/певца A Boogie wit da Hoodie при участии американского рэпера 6ix9ine с его второго студийного альбома Hoodie SZN, выпущенного 21 декабря 2018 года. Песня была написана Артистом Дж. Дубоузом, Обри Робинсоном, Дэниелем Эрнандесом, Кевином Ричардсоном, Лондоном Холмсом и Рорком Бейли и спродюсирована London on da Track. В Германии «Swervin» был переиздан совместно с немецким рэпером Veysel 26 июля 2019 года.

Музыкальное видео 
Официальный клип на песню был выпущен 2 июля 2019 года. Видео начинается с A Boogie, пойманного в ловушку на самолёте, у которого только что взорвался двигатель. Complex обнаружили сходство между клипом Destiny’s Child «Say My Name» и отметили, что сцены видео«склеены вместе таким образом, что следуют траектории лирики A Boogie».

Коммерческий успех 
«Swervin» достиг самой высокой позиции в Бельгии, достигнув 19-й позиции. Второй по наивысшей позиции стала Канада, где песня достигла высшей позиции под номером 24. Песня была сертифицирована платиновой Music Canada в Канаде 5 марта 2019 года и сертифицирована трижды платиновой RIAA в США с продажами более 3 000 000 копий 13 декабря 2019 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2018 года
Песни, спродюсированные London on da Track
Песни A Boogie wit da Hoodie